Domi peut désigner :
 Didier Domi (1978-), footballeur français ; 
  (1915-2000), linguiste albanais ;
 Maxwell Domi (1995-), joueur canadien de hockey sur glace ; 
 Tie Domi (1969-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Domi, pianiste française de jazz.